Иво Фици (Винковци, 25. децембар 1927 — Загреб, 27. новембар 1987) је био југословенски хрватски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те▲
|-
| 1959. || Свадба || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те▲
|-
| 1960. || Женидба || /
|-
| 1961. || Царево ново рухо || Војник
|-
| 1962. || Мачак под шљемом || Сељак на прозору (као И. Фици)
|-
| 1963. || Двоструки обруч || /
|-
| 1963. || Уснули ратник || /
|-
| 1963. || Опасни пут || Фелдвебел Маузер
|-
| 1964. || Докторова ноћ || /
|-
| 1965. || Сан || /
|-
| 1965. || Банкет || /
|-
| 1966. || Мокра кожа || /
|-
| 1966. || Седам сати и петнаест минута || Мартин
|-
| 1966. || Кат || /
|-
| 1967. || Тврдица || Анселме
|-
| 1968. || Гравитација или фантастична младост чиновника Бориса Хорвата || Шеф
|-
| 1968. || Политичка вечера || /
|-
| 1968. || Дјеца из сусједства || /
|-
| 1968. || Агент из Вадуза || /
|-
| 1969. || Дневник Оченашека || Господин Пинтарић
|-
| 1969. || Адам и Ева || Човек са загонетком
|-
| 1969. || Суморна јесен || Кројач
|-
| 1969. || Догађај || Човек с цигаретом на скели
|-
| 1969. || Чамац за крон-принца || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те▲
|-
| 1970. || Сам човјек ТВ филм || 
|-
| 1970. || Сам човјек ТВ серија || 
|-
| 1970. || Оверњонски сенатори || /
|-
| 1970. || Посвећено Антону || /
|-
| 1972. || Просјаци и синови || Шалом
|-
| 1972. || Пјетлов кљун || Лука - Позадинац
|-
| 1972. || Лов на јелене || /
|-
| 1972. || Луда кућа || /
|-
| 1972. || Терет доказа || /
|-
| 1974. || У регистратури || /
|-
| 1974. || Депс || Професор
|-
| 1974. || Тојота Корола 1000 || /
|-
| 1977. || Никола Тесла || Порезни службеник
|-
| 1978. || Испит зрелости || Гостионичар
|-
| 1978. || Томо Бакран || Мишко, болнички портир
|-
| 1978. || Кармине || /
|-
| 1979. || Новинар || Алкохоличар који се лечи
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те▲
|-
| 1980. || Пуном паром || /
|-
| 1981. || Краљево || /
|-
| 1981. || Аретеј || /
|-
| 1982. || Тројански коњ || Кожарски радник
|-
| 1982. || Киклоп  (ТВ филм)||
|-
| 1982. || Непокорени град || /
|-
| 1982. || Тамбураши || Чича Ива - сељак који цепа дрва
|-
| 1983. || Киклоп  (ТВ серија)||
|-
| 1983. || Медени мјесец || Шокац са бициклом
|-
| 1984. || Двије карте за град || Кондуктер
|-
| 1984. || У позадини || Амброзић
|-
| 1985. || Нитко се неће смијати || Фердо
|-
| 1982 1986. || Смоговци || Флаша
|-
| 1986. || Сан о ружи || Истражитељ
|-
| 1986. || Посјет || /
|-
| 1986 1987. || Путовање у Вучјак || Бартол
|-
| 1987. || На крају пута || /
|-
| 1987. || Олујна ноћ || /
|-
| 1987. || Осуђени || /
|-
| 1987. || Краљева завршница || Други шахиста
|-
| 1988. || Кад фтичеки попевлеју || /
|-
| 1988. || Сокол га није волио || Туцић
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1927.
Умрли 1987.
Хрватски глумци
Југословенски глумци
Винковчани